In der Mathematik werden mehrere, eng miteinander zusammenhängende, Sätze der deskriptiven Mengenlehre als Satz von Suslin (nach Michail Jakowlewitsch Suslin) bezeichnet.

 Es gibt eine analytische Menge in , die keine Borel-Menge ist.

 Eine analytische Menge im  ist genau dann eine Borel-Menge, wenn ihr Komplement eine analytische Menge ist.

 Jede analytische Menge im  ist die Orthogonalprojektion einer Borel-Menge im .

 Alle analytischen Mengen können durch Anwendung der Suslin-Operation auf die Familie der abgeschlossenen Mengen konstruiert werden.

Literatur 

 M.Ya. Suslin: Sur un définition des ensembles measurables B sans nombres transfinis, C.R. Acad. Sci. Paris 164 (1917), S. 88–91
 N. Lusin, W. Sierpiński: Sur quelques propriétés des Ensembles (A), Bull. Intern. Acad. Sci. Cracovie A, 35-48 (1918).

Weblinks 
 Suslin Theorem (Encyclopedia of Mathematics)
 Suslin‘s Theorem (MathWorld)

Deskriptive Mengenlehre
Suslin, Satz von